Zamilovaný profesor může označovat více věcí:

 Zamilovaný profesor (film, 1963) – americký komediální a sci-fi film z roku 1963
 Zamilovaný profesor (film, 1996) – americký romantický, komediální a sci-fi film z roku 1996